Orthostichopsis är ett släkte av bladmossor. Orthostichopsis ingår i familjen Pterobryaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Orthostichopsis